Le championnat d'Europe féminin de basket-ball des 20 ans et moins 2016 est la  du championnat d'Europe de basket-ball des 20 ans et moins. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans la ville de Matosinhos au Portugal du 9 au .

Équipes participantes

Rencontres

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tableau final 

Source : FIBA

Matches de classement

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

Classement final

Leaders statistiques

Points

Rebonds

Passes

Récompenses 

 MVP de la compétition (meilleure joueuse) :  Cecilia Zandalasini

 5 de la compétition :
  Kseniia Levchenko
  Angela Salvadores
  Cecilia Zandalasini
  Daria Kolosovskaya
  Kyara Linskens

Sources et références

Lien externe 

  Site web officiel

2016
Basket-ball F20
Europe F20
Basket-ball, Europe F20
Sport en juillet 2016
Europe F20